Érard von Brienne-Ramerupt ist der Name folgender Personen:
* Érard I. von Brienne-Ramerupt (um 1170–1246), Herr von Ramerupt und Venizy
 Érard II. von Brienne-Ramerupt (??–1250), Herr von Ramerupt und Ritter des sechsten Kreuzzugs